In 1904/05 werd het vierde Marks voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Markse voetbalbond. 

BTuFC Alemannia werd kampioen.

Eindstand

Externe links
 Euroleagues

Markse voetbalbond
Duits competitievoetbal 1904/05